Miejscowości w USA:
 Fairbury – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Fairbury – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Jefferson